Собор в Сремских Карловцах может означать:

 Первый Карловацкий собор РПЦЗ (1921).
 Второй Карловацкий собор РПЦЗ (1938).
 Николаевский собор (Сремские Карловцы)

См. также
 Карловацкий раскол
 Карловацкий синод